Chance Morgan est une société de construction d'attraction pour les parcs d'attractions et de loisirs. La société est née de la fusion en 2001 de Chance Industries (aussi appelé Chance Ride) un constructeur d'attractions et de D. H. Morgan Manufacturing, un constructeur de montagnes russes et de carrousels.

Attractions actuelles 

 20' Carrousel
 28' Carrousel
 36' Carrousel
 36' Double Decker Carrousel
 50' Grand Carrousel
 150' Hypercoaster
 200' Hypercoaster
 300' Gigacoaster
 Aviator
 Alpine Bobs
 "C.P. Huntington" 24" gauge miniature train
 Century Wheel
 Electric Cars
 Family Coaster
 Giant Wheel
 Mine Train Coaster
 Observation Tower
 Pharaoh's Fury
 R60 Giant Wheel
 Revolution 20
 Revolution 32
 Tramstar LFT
 Wipeout
 Yo Yo

Anciennes Attractions 

 Astro Wheel
 Billiard Ball Tea Cups
 Casino
 Chaos
 Falling Star
 Flying Bobs
 Inverter
 Music Fest
 Olympia Bobs
 Radar
 Rok-N-Rol
 Rotor
 Sea Dragon
 Sky Diver
 Sky Wheel
 Slingshot
 Space Shuttle
 Star Fighter
 Thunderbolt
 Toboggan
 Trabant
 Turbo
 Twister
 Wagon Wheel
 Zipper as The Zipper

Entreprise ayant son siège au Kansas
Société de conception et de construction d'attractions et de parcs de loisirs
Entreprise fondée en 2001
Entreprise de construction mécanique ayant son siège aux États-Unis
Entreprise du divertissement ayant son siège aux États-Unis